Николай Авенариус:
 Авенариус, Николай Александрович (1897—1983) — участник Белого движения, эмигрант, автор мемуаров.
 Авенариус, Николай Петрович (1834—1903) — инспектор классов Варшавского Александро-Мариинского института, действительный статский советник.